__БЕЗКН__

Boualitomidae sp. (Quarry L-41, Fayum, Egypt) је изумрла врста плаценталних сисара из изумрле породице Boualitomidae, која је у периоду касног еоцена настањивала подручје Африке.<ref>Borths, Matthew R., Al-Ashqar, Shorouq F., Sallam, Hesham M., Seiffert, Erik R. (2022.) "The Oldest Hypercarnovore (Placentalia, Mammalia, Hyaenodonta) from the Fayum Depression, Egypt", in "The Society of Vertebrate Paleontology 82th annual meeting"</ref>

 Опис 
Фосилни остатаци ове врсте сисара су пронађен на фосилним локалитету Каменолом Л-41 () на подручју гувернората Фајум у Египту, и по својој грађи су слични роду Lahimia''. Тренутно, ова врста сисара још није стручно именована нити уврштена у одређени род, те је зато још у научној литератури знана само под својим регистарским бројем фосила.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе врсте Boualitomidae sp. (Quarry L-41, Fayum, Egypt).

Временска распрострањенст врсте Boualitomidae sp. (Quarry L-41, Fayum, Egypt) унутар породице Boualitomidae

Види још 
 Класификација сисара
 Boualitomidae

Референце 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Африке
Несврстане врсте сисара